Уральский геологический музей — музей при Уральском горном университете, содержащий богатую коллекцию геологических образцов Уральского региона. Насчитывает более 40 тысяч экспонатов. Имеет отделения минералогии, полезных ископаемых, петрографии, общей и исторической геологии.

История 
Музей был открыт в августе 1937 года. Рождению музея способствовала проведение в Москве XVII сессии Международного геологического конгресса. В его программе большое внимание уделялось проблемам Евро-Азиатского континента. В программу сессии было включено посещение Урала. Уральская горная провинция, богатая рудами, минералами, драгоценными, полудрагоценными и поделочными камнями, другими полезными ископаемыми, традиционно привлекала к себе внимание. Тогда и возникла идея открыть при Уральском доме техники выставку «в целях демонстрации минерально-рудных богатств и достижений за 20 лет советской власти в области разведки, добычи полезных ископаемых и геологического изучения Урала».

История Уральского геологического музея связана с именем Александра Васильевича Калугина. В деле геологического просвещения и популяризации минералогических знаний А. В. Калугину принадлежит почётное место. Он стал одним из основоположников коллекционного дела на Урале. До А. В. Калугина в крупных масштабах никто не занимался систематическим составлением коллекций для широкого пользования. Калугин сам искал минералы, скупал их у горщиков, комплектовал коллекции и сам же снабжал их подробным описанием. Он собрал начиная с 1874 года превосходную личную коллекцию (3000 образцов), которая позднее стала основной частью экспозиции отдела минералогии Уральского геологического музея.

С самого начала своего существования Уральская геологическая выставка стала всемирно известной. Её первыми посетителями были делегаты Международного геологического конгресса из Франции, США, Китая, Англии, Италии, Индии.

В дальнейшем судьба выставки определилась в январе 1938 года. Решением Наркомтяжпрома она была передана Уральскому горному институту. Приказом директора института от 22 февраля 1938 года «бывшая геологическая выставка» была преобразована в геологическую лабораторию — музей Уральского горного института.

За годы существования музея с его экспозицией познакомились сотни тысяч посетителей, среди них крупнейшие учёные, советские и зарубежные государственные деятели, военачальники, космонавты, артисты, писатели, деятели культуры и искусства, студенты и школьники. Среди государственных деятелей в музее были председатель компартии Китая Мао Цзе Дун, премьер — министр Индии Джавахарлал Неру и Индира Ганди, руководитель Вьетнама Хо Ши Мин, президент республики Индонезия Сукарно, председатель Совета министров СССР Н. И. Рыжков, президент России Б. Н. Ельцин, председатель Совета Федерации С. М. Миронов.

Коллекция 
В музее содержится богатейшая коллекция минералов Уральского региона: золота и платины, драгоценных и поделочных камней (аметистов, изумрудов, топазов, родонита, малахита и др.). Многие представленные в коллекции минералы впервые были открыты на Урале и получили название по месту нахождения — ильменит, ильменорутил, сысертскит, невьянскит, вишневит и др. Украшением коллекции является кристалл кварца высотой 170 см и массой 784 кг.

Директора 
 Латников, Филипп Устинович (февраль-май 1938)
 Юдин, Иван Александрович
 Каржавин, Николай Акимович
 Вертушков, Григорий Николаевич

Примечания

Литература 
 Филатов В. В. и др. История создания и становления Уральского геологического музея /В. В. Филатов, В. Н. Авдонин, А. И. Соколова, Ю. А. Поленов; под общей ред. Ю. А. Поленова. — Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2003. — 276 с.
 Пронин Л. А. Уральский геологический музей. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1985. — 288 с.

Ссылки 

Музеи по алфавиту
Музеи Екатеринбурга
Минералогические музеи России
Геологические музеи России